Elisabethenschule (Elisabethschule, Elisabeth-Gymnasium oder Elisabethgymnasium) ist der Name folgender Schulen:

 Elisabethschule (Berlin), Ende des 19. Jahrhunderts die älteste öffentliche Höhere Mädchenschule in Deutschland
 Kaiserin-Elisabeth-Schule, ehem. Schule in Bozen
 Elisabethschule (Bremen)
 Elisabet-Gymnasium, Breslau
 Elisabethschule (Eisenach), siehe Geschwister-Scholl-Schule (Eisenach)
 Elisabeth-Gymnasium Eisenach
 Elisabeth-Gymnasium Halle (Saale)
 Elisabethenschule (Hofheim am Taunus) in Hofheim am Taunus
 Elisabethenschule (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium, Köln
 Elisabethschule Marburg
 Elisabethgymnasium (Wien)